Малян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Малян, Генрих Суренович (1925—1988) — советский кинорежиссёр, сценарист и педагог.
 Малян, Давид Мелкумович (1904—1976) — советский актёр театра и кино, режиссёр и педагог.
 Малян, Павел Сергеевич (1942—2014) — советский борец вольного стиля, призёр чемпионатов Европы (1969, 1970).